Puck kan syfta på:

 Ishockeypuck – en svart gummitrissa som används i ishockey
 Puck (Shakespeare) – en karaktär i William Shakespeares En midsommarnattsdröm
 Puck (måne) – en av Uranus månar
 Puck, Polen – en stad i Polen
 Puck (djur) – ett släkte i underordningen djuphavsmarulkar med en art, Puck pinnata.
 Puck (pekdon) – ett pekdon till en dator för att styra en muspekare.
 Puck (biograf) – en biograf vid Sibyllegatan 26 i Stockholm som existerade mellan 1934 och 1982
 Puck (tidning) – en tidning som tidigare utgavs i Stockholm
 Puck (glassar) – namnet på fler av GB Glaces glassar
 Puckstång – en glass från GB
 Puck – en pseudonym för läkaren och författaren Axel Munthe 
 Puck – signatur för en svensk ishockey- och bandyspelare och journalist, se  Gustaf "Lulle" Johansson